Seekopf kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Sjøhausen, berg,

Italien 

 Seekopf (bergstopp i Italien), Trentino-Alto Adige, Bolzano,

Österrike 

 Seekopf (bergstopp i Österrike, Tyrolen, Politischer Bezirk Landeck, lat 47,05, long 10,27), 
 Seekopf (berg i Österrike, Kärnten), Politischer Bezirk Hermagor, 
 Seekopf (bergstopp i Österrike, Tyrolen, Politischer Bezirk Lienz), 
 Seekopf (bergstopp i Österrike, Vorarlberg), Politischer Bezirk Bludenz, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar